Meslay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Meslay (Calvados) im Département Calvados
Meslay (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
Meslay-du-Maine im Département Mayenne
Meslay-le-Grenet im Département Eure-et-Loir
Meslay-le-Vidame im Département Eure-et-Loir